Элфик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Элфик, Дэвид (род. 1944) — австралийский сценарист, режиссёр, продюсер и актёр.
 Элфик, Томми (род. 1987) — английский футболист, защитник.